Jan Zarębski (1890-1945) – chorąży Wojska Polskiego, porucznik czasu wojny Armii Krajowej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
 Jan Zarębski (ur. 1943) – polski polityk, marszałek województwa pomorskiego